Ocean Beach (San Francisco), een strand bij San Francisco in de Amerikaanse staat Californië
 Ocean Beach (Great Southern), een plaats in West-Australië